Ximeno est un prénom hispanique ancien, également devenu nom de famille. La forme en X- peut également indiquer une forme régionale espagnole. On trouve fréquemment les variantes modernes  et , ainsi que le patronyme , dont la terminaison en -ez indique la filiation : Ximénez, fils de Ximeno.

Étymologie 
Ximeno est une variante hispanique du nom biblique Siméon, ou Simon, de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Variantes 
Il existe de nombreuses variantes espagnoles du patronyme Gimeno : 
 ,  ;
 ,  ;
 Gimena et Jimena, formes féminines, ainsi que , forme féminine francisée ;
 , forme ancienne ou régionale espagnole.
 Ximenes, Gimenes et Jimenes, variantes portugaises.

Personnalités portant le prénom Ximeno 
  ou Ximeno I de Pamplona (?-860), seigneur d'Àlaba et co-roi de Pamplune de 851 à 860 ;

  ou Blasco Ximeno (c. 1045-?), un chevalier du Moyen Âge de la Principauté des Asturies ;
 Ximeno Blázquez (c. 1070-1108), fils du précédent, un chevalier du Moyen Âge de la Principauté des Asturies ;
 Blasco Ximeno, fils du précédent, participa à la reconquête de d'Ávila sur les Maures ;
 Sancho Ximeno, marié avec une infante maure appelée Galiana ;
 Gomez Ximeno :
 Fortun Vasques, fille de Vasco Ximeno
 Ximena Vasques, fille de Vasco Ximeno, mariée avec Don Fernando Lopes Trillo, maire et fondateur de l'Alcázar d'Ávila ;

  (1140-?), un noble et chevalier du Moyen Âge chrétien du Royaume des Asturies, marié avec Doñ Aragonta. Ils eurent pour enfants :
 Piñolo ou Piniolo Ximénez, chevalier, comte et enseigne majeur sous les règnes de Alonso V et Don Fernando el Magno, fondateur en 1022 du Monastère de moines bénis San Juan de Corias sur la commune de Cangas de Tineo ;
 Sancho Ximénez, patron des monastères de  et de san Antonino (ou monastère de Antolin de Villanueva, du concejo de Valdès dans les Asturies
 Blasco Ximénez 
 Pedro Ximénez
 Fruela Ximénez
 María Ximenez (ou Munia Domna)
 Aurea Ximénez, abbesse du  de la commune de Tineo ; 

Ximeno Daha ou Ximeno Dahe, (?-ca 1431), un cardinal espagnol créé par le pape d'Avignon Benoît XIII ;

Personnalités portant le nom de famille Gimeno 
  (1759-1825), un peintre espagnol ; 
  (fin du -1873), un militaire argentin, lieutenant-colonel de marine y commandant du port de Buenos Aires;
  ou Blasco Ximeno (ca 1045-?, fils de ), un chevalier du Moyen Âge de la Principauté des Asturies ;

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références 

Prénom espagnol
Patronyme hispanique